Ženská čtyřhra Sydney International 2018 probíhala v první polovině ledna 2018. Do deblové soutěže sydneyského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl maďarsko-ruský pár Tímea Babosová a Anastasija Pavljučenkovová, jehož členky se rozhodly soutěže nezúčastnit.

Vítězem se stal třetí nasazený kanadsko-čínský pár Gabriela Dabrowská a Sü I-fan, který ve finále zdolal tchajwansko-české turnajové jedničky Latishu Chanovou s Andreou Sestini Hlaváčkovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. Obě šampionky, které navázaly spolupráci v březnu 2017, si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly třetí společnou trofej. Dabrowská vybojovala šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Sü to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Latisha Chan /  Andrea Sestini Hlaváčková (finále)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (semifinále, odstoupily)
  'Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (vítězky)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sydney International 2018